Kjell Scherpen, né le  à Emmen en Pays-Bas, est un footballeur néerlandais évoluant au poste de gardien de but à Vitesse Arnhem, en prêt du Brighton & Hove Albion.

Biographie

En club

En équipe nationale 

Avec les moins de 19 ans, il dispute les éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2019.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Joueur du FC Emmen
Gardien de but de l'Ajax Amsterdam
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur du KV Ostende
Joueur du Vitesse Arnhem
Gardien de but au football
Naissance en janvier 2000
Naissance à Emmen